Короле́нков — русская фамилия; имеет женскую форму Короленкова. Известные носители:
 Короленков, Антон Викторович (род. 1971) — российский антиковед, специалист по античной историографии и истории гражданских войн в Древнем Риме.
 Короленков, Вячеслав Вениаминович (род. 1958) — российский живописец, импрессионист.
 Короленков, Валерий Иванович (1939—2007) — советский футболист, игрок сборной СССР.

См. также 
 Короленко